Mount Hall kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Hall, Östantarktis, berg, 
 Mount Hall, Västantarktis, berg,